Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1957 je bila deveta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 350 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

1957 v športu
1957